Work It Out (canção de Beyoncé Knowles)
Work It Out (canção de Def Leppard)
Work It Out (álbum) 

Desambiguação